Rødeled kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rødeled (Præstø Sogn) – en bebyggelse, i Præstø Sogn, Vordingborg Kommune
 Rødeled (Møn) – en bebyggelse i Keldby Sogn og Stege Sogn på Møn, Vordingborg Kommune
 Rødeled (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse, i Nørre Alslev Sogn og Nørre Vedby Sogn, Guldborgsund Kommune